Прошлогодний чемпион — Роджер Федерер — защитил свой титул.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

 ' Роджер Федерер (Титул)
  Ллейтон Хьюитт (Финал)
  Энди Роддик (Полуфинал)
  Марат Сафин (Третий раунд)
  Гильермо Кориа (Четвёртый раунд)
  Тим Хенмен (Четвертьфинал)
  Карлос Мойя (Четвертьфинал)
  Гастон Гаудио (Третий раунд)
  Андре Агасси (Четвертьфинал, отказ)
  Давид Налбандян (Четвёртый раунд)
  Йоахим Юханссон (Второй раунд)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд)
  Иван Любичич (Четвёртый раунд)
  Гильермо Каньяс (Полуфинал)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Томми Хаас ''(Второй раунд)

<li>  Фернандо Гонсалес (Четвёртый раунд)
<li>  Михаил Южный (Второй раунд)
<li>  Марио Анчич (Второй раунд)
<li>  Винсент Спейди (Второй раунд)
<li>  Андрей Павел (Третий раунд)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Третий раунд)
<li>  Томас Юханссон (Второй раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Третий раунд)
<li>  Радек Штепанек (Второй раунд)
<li>  Иржи Новак (Третий раунд)
<li>  Себастьян Грожан (Второй раунд)
<li>  Доминик Хрбаты (Второй раунд)
<li>  Николас Кифер (Четвертьфинал)
<li>  Тейлор Дент (Четвёртый раунд, отказ)<li>  Парадорн Шричапан (Третий раунд)
<li>  Юрген Мельцер ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Pacific Life Open 2005